Buffalo Airways — авиакомпания, выполняющая чартерные и регулярные пассажирские рейсы, основанная в городе Хай-Ривер, в Канаде в 1970 году. Основатель авиакомпании — Джо Мак-Брайен.

Авиакомпания осуществляет пассажирские и грузовые перевозки, а также тушение пожаров. Buffalo Airways базируется в аэропорту Хай-Ривер, в аэропорту Йеллоунайфа и в аэропорту города Ред-Дир.

География полётов 
Buffalo Airways осуществляет регулярные пассажирские перевозки между городами Хай-Ривер и Йеллоунайфом.

Флот 
По состоянию на 1 июня 2014 года воздушный флот авиакомпании Buffalo Airways состоял из 14 самолётов, зарегистрированных в Министерстве транспорта Канады:

 Lockheed L-188 Electra Freighters
 Lockheed L-188 Electra Sprayer
 Douglas DC-4
 Douglas DC-4 Tankers
 Douglas DC-3
 Curtiss C-46
 Canadair CL-215
 Canso
 Baron
 King Air
 Travel Air
 Cessna 185
 Cessna 310 with FLIR 
 Norseman

Авиапроисшествия и несчастные случаи 
 26 июня 1994 года, самолёт Douglas C-47A (регистрационный номер C-FROD), следовавший грузовым рейсом из аэропорта Траут-Лейк в Форт-Симпсон, разбился на подходе к аэропорту назначения из-за нехватки топлива в баках. На борту находилось два экипажа, никто серьёзно не пострадал.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Buffalo Airways
 Регистр воздушных судов Канады

Авиакомпании Канады